Lerzer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Josef Lerzer (* 1954), deutscher Politiker (CSU)
 Johann Lerzer (Johann Baptist Lerzer; 1833–1917), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum), MdR

Siehe auch:
 Bahnstrecke Greißelbach–Freystadt (auch Lerzerbahn)